Batteri har flere betydninger:
 Batteri - elektrisk batteri.
 Batteri (militær) en artillerienhed, som kan besætte en kanonstilling.
 En (stor) mængde af noget ensartet – "et helt batteri flasker".
 En speciel opstilling i skak.
 Batteri – en større mængde fyrværkeri sat til at afskydes i en længere serie.